Edith How-Martyn (1875-1954), une suffragette britannique ;
 Jane How (1951-), une actrice anglaise ;
 Julia Beatrice How (1867-1932), une peintre britannique active en France.